

Hydronymes 
 La Vésubie (Vesúbia en occitan nissart), jadis appelée la Lantosque, est une rivière de France, affluent du Var en rive gauche. Elle coule entièrement dans le département des Alpes-Maritimes. 

 Le canal de la Vésubie est un ouvrage hydraulique des Alpes-Maritimes, en fait un aqueduc qui alimente en eau potable la ville de Nice.

Toponymes 
 Saint-Martin-Vésubie est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 La Bollène-Vésubie est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Intercommunalité 
 La communauté de communes Vésubie-Mercantour était une structure intercommunale regroupant cinq communes des Alpes-Maritimes.